Austinixa är ett släkte av kräftdjur. Austinixa ingår i familjen Pinnotheridae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Tiofotade kräftdjur
Austinixa